W Polsce 
 Jasionna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Jasionna – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Jasionna – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Jasionna – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Bolimów 
 Jasionna – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno 
 Jasionna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi 
 Jasionna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Jasionna – stacja kolejowa
 Jasionna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

 Jasionna – gromada